Röcken ist der Name von:

 Röcken, Ortsteil der Stadt Lützen in Sachsen-Anhalt

Röcken ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Röcken (* 1962), deutscher Pathologe
 Martin Röcken (* 1956), deutscher Dermatologe